Plusieurs Hervé  de Léon ont existé :
 Hervé , vicomte de Léon, qui a vécu au début du  et participé à la Première croisade
 Hervé , décédé en  et fondateur de la seigneurie de Léon.

Homonymie